Pantelej () ist ein Stadtteil von Niš mit mehr als 35.000 Einwohnern. Er ist der Verwaltungssitz der Gradska opština Pantelej.

Demographie

Verkehr 
Pantelej hat einen Haltepunkt an der Bahnstrecke Crveni Krst–Prahovo Pristanište. Auf dieser verkehren je zwei Mal täglich Regionalzüge zum Bahnhof Niš und nach Zaječar.

Belege

Weblinks 

Ort im Grad Niš